Das Wort Perosa bezeichnet mehrere italienische Orte in der piemontesischen Provinz Turin:
 Perosa Argentina,
 Perosa Canavese,
 Villar Perosa.

Perosa ist der Familienname von:
 Sergio Perosa (* 1933), italienischer Anglist und Literaturkritiker